Marías puede referirse a:

 El plural del nombre María.
 Las Tres Marías, personajes evangélicos (aunque también tiene otras acepciones).
 Lugares que llevan ese nombre:
Distrito de Marías
Islas Marías
Las Marías (Puerto Rico), municipio en el parte oeste de Puerto Rico
Río Marías
Las Marías (sitio arqueológico), en El Salvador.
Las Marías (Ávila)
Las Marías, en Maldonado
 Personajes que llevan ese apellido:
Julián Marías
Javier Marías
Fernando Marías
Fernando Marías Amondo
Fernando Marías Franco

Las galletas María
El nombre común de la planta '''''Plantago coronopus